За Ден на велосипеда () е приета датата 19 април, когато през 1943 г. швейцарският химик Алберт Хофман преднамерено използва синтезирания от него наркотик ЛСД. 3 дни по-рано Хофман инжектира незначително количество от ЛСД във „възглавничките“ на пръстите си.

На 19 април Хофман умишлено приема 250 μг ЛСД. Опасявайки се, че е заболял той тръгва от лабораторията към дома си с велосипед. По пътя Хофман усеща действието на наркотика.

На 22 април същата година той описва експеримента и възприятията си, които бележки по-късно помества в книгата си „ЛСД – моето трудно дете“ ().

Паметният 19 април е обявен за Ден на велосипеда през 1985 г. от професор Томас Робъртс от Университета в Северен Илинойс, САЩ, който отбелязва датата с купон в дома си. Седем години по-късно той изпраща покана за празника на свои приятели и колеги и така слага началото на ежегодното  му отбелязване.

Външни препратки 
Хофман, А. ЛСД – моето трудно дете 

Субкултури
Колоездене
Пристрастяване